Ковалёв Алексей Матвеевич (12.04.1911 — 29.06.2002, Москва) — российский дирижёр.

Очерк биографии и творчества 
Учился в Московской консерватории на научно-композиторском факультете (1928-33). В 1934—36 гг. работал в Большом театре (Москва) ассистентом Н. С. Голованова;. В 1936—41 гг. — дирижёр Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. 

Около 20 лет (в 1938—51 и 1957—61) дирижировал симфоническим оркестром Всесоюзного радио (ВРК), сделал с этим оркестром множество записей (в том числе редкого репертуара), опубликованных на Апрелевском и других советских заводах грампластинок (репринты с 1964 г. — на фирме Мелодия). Ряд фондовых радийных записей Ковалёва не опубликован. 

Работал и записывался также с Эстрадным оркестром ВРК. В 1961—83 — преподаватель Московского государственного института культуры (профессор). Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Избранные аудиозаписи 
Примечание. В скобках указан год записи (если известен)
 Абрахам П. Оперетта "Бал в «Савойе»
 Балакирев М. А. Кантата на открытие памятника М. И. Глинки
 Верстовский А. Н. Увертюра к открытию Малого театра
 Глазунов А. К. Пушкинская кантата (1947-50); Симфония № 1
 Гретри А. Э. М. Опера «Говорящий портрет»
 Даргомыжский А. С. Торжество Вакха (опера-балет)
 Кабалевский Д. Б. Кантата «Родина великая», опера «Кола Брюньон»
 Каминский Д. Р. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
 Легар Ф. Оперетта «Цыганская любовь»
 Миллёкер К. Оперетта «Нищий студент»
 Мусоргский М. П. Оперы «Женитьба» (1952), «Саламбо» (фрагменты), «Хованщина» (с З. Долухановой, фрагменты) 
 Мясковский Н. Я. Симфония № 23
 Рахманинов С. В. Юношеская симфония d-moll
 Римский-Корсаков Н. А. Опера «Золотой петушок» (1962); Увертюра на русские темы
 Танеев С. И. Симфония № 1; Увертюра на русскую тему
 Цфасман А. Н. Джазовая сюита для фортепиано с оркестром
 Чайковский П. И. Опера «Воевода». Кантаты. Снегурочка

Примечания 

Дирижёры СССР
Преподаватели Московского государственного института культуры
Выпускники Московской консерватории
Похороненные на Ваганьковском кладбище